Пасо дел Којоте има више значења:

 Пасо дел Којоте (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пасо дел Којоте, Предио Пурисима (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пасо дел Којоте (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику